Lorenzo D’Anna (Oggiono, 1972. január 29. –) olasz labdarúgóhátvéd.

Források 
Lorenzo D’Anna adatlapja a transfermarkt.it oldalon 

1972-ben született személyek
Lombardiaiak
Olasz labdarúgók
A Calcio Como labdarúgói
Az AC Pro Sesto labdarúgói
A Fiorentina labdarúgói
A Chievo labdarúgói
A Piacenza labdarúgói
Az FC Treviso labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek